

Personaggi 
 Cain – personaggio de I Cavalieri dello zodiaco
 Ammiraglio Cain – personaggio della serie televisiva Battlestar Galactica
 Cain – personaggio di Bleach

Persone 
 Auguste Cain – scultore francese
 Bill Cain – ex cestista statunitense naturalizzato francese
 Carl Cain – ex cestista statunitense
 Dean Cain – attore statunitense
 Herman Cain – politico, imprenditore e conduttore radiofonico statunitense
 James Cain – scrittore, giornalista e sceneggiatore statunitense
 Jonathan Cain – tastierista statunitense 
 Kelley Cain – cestista statunitense
 Larry Cain – canoista canadese
 Mick Cain – attore statunitense
 Randy Cain – cantante statunitense
 Ryan Cain – calciatore neozelandese
 Cain Velasquez – lottatore di MMA statunitense